peut désigner :
 , un album de musique de Ryuichi Sakamoto, sorti en 1997 ;
 , un logiciel  ;
 , un film réalisé par Henry Edwards, sorti en 1933 ;
 , un personnage de la série télévisée d'animation .

Homonymie de titre